1. FC Union Berlín (celým názvem: 1. Fußballclub Union Berlin e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Treptow-Köpenick. Původní klub byl založen 4. května 1906 pod názvem FC Olympia 06 Oberschöneweide. Současný klub byl založen v roce 1966. Od sezóny 2019/20 působí v Bundeslize, německé nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy hrává na stadionu An der Alten Försterei s kapacitou 22 012 diváků.

Historie 
Po několika letech vyjednávání a příprav se před sezónou 2008/09 konečně začalo s rekonstrukčními úpravami na stadionu An der Alten Försterei. Proto byl tým nucen na čas odehrávat domácí zápasy v Jahnsportparku. Navzdory okolnostem prožil Union úspěšnou sezónu, od 21. ligového kola držel pozici na špici 3. ligy a neopustil ji do konce ročníku. Částečný fanouškovský bojkot neoblíbeného dočasného stadionu tým vidno výkonnostně nepoznamenal. První pozici si Union zajistil s předstihem tři kola před koncem a slavil postup do druhé Bundesligy. Vedle povedeného výstupu ve třetí lize ukořistil berlínský zemský pohár – Berliner Landespokal. Těsné finálové vítězství 2:1 nad městským rivalem Tennis Borussia Berlin zařídili Unionu především jeho náhradníci.

Po třinácti měsících stavebních prací se v létě 2009 dokončila úprava stadionu. První klání na staronovém hřišti skončilo porážkou od městského rivala Herthy BSC poměrem 3:5. Začátkem sezóny narazil čerstvě druholigový Union v rámci prvního kola DFB-Pokalu na prvoligového obhájce této trofeje – Werder Brémy. Vyprodaný berlínský stadion byl svědkem jasné prohry domácích 0:5 s brémským mužstvem. V druhé lize se berlínskému týmu nadmíru dařilo a ke 14. kolu se protřel do elitní pětice. Následující perioda slabších výsledků uprostřed sezóny způsobila tabulkový propad, Union se však v soutěži udržel konečným 12. místem. Pozornost si vyžádaly také nesportovní události okolo nového klubového partnera v podobě společnosti International Sport Promotion (ISP), který měl berlínskému celku jakožto hlavní sponzor zajistit až do roku 2014 dva miliony eur ročně. Neprůhlednost ISP a nepravdivé údaje poskytnutné firmou vyústilo v ukončení spolupráce hned 24. srpna 2009. Svou roli v tomto případu sehrál i předseda dozorčí rady Jürgen Czilinsky, jehož dohnala minulost u dřívější východoněmecké rozvědky Stasi. Po uveřejnění případu Czilinsky odstoupil z funkce.

Historické názvy 
Zdroj: 

Olympia/Union 06
 1906 – FC Olympia 06 Oberschöneweide (Fußballclub Olympia 06 Oberschöneweide)
 1909 – SC Union 06 Oberschöneweide (Sportclub Union 06 Oberschöneweide)
 1945 – zánik

SG Union
 1945 – SG Oberschöneweide (Spielgemeinschaft Oberschöneweide)
 1948 – SG Union 06 Oberschöneweide (Spielgemeinschaft Union 06 Oberschöneweide)
 1950 – zánik rozdělením na SC Union 06 Berlin (sídlící v Západním Berlíně) a Union Oberschöneweide (sídlící ve Východním Berlíně)

TSC
 1951 – BSG Union Oberschöneweide (Betriebssportgemeinschaft Union Oberschöneweide)
 1955 – SC Motor Berlín (Sportclub Motor Berlin)
 1957 – TSC Oberschöneweide (Turn- und Sportclub Oberschöneweide)
 1963 – TSC Berlín (Turn- und Sportclub Berlin)
 1966 – zánik

1. FC Union
 1966 – 1. FC Union Berlín (1. Fußballclub Union Berlin e. V.)

Získané trofeje 
 FDGB-Pokal ( 1× )
 1967/68
 Brandenburg Fußballmeisterschaft ( 2× )
 1919/20, 1922/23
 Gauliga Berlin-Brandenburg ( 1× )
 1939/40
 Berliner Stadtliga ( 1× )
 1947/48
 Berliner Pokal ( 8× )
 1946/47, 1947/48, 1969/70‡VB, 1973/74‡VB, 1984/85‡VB, 1993/94, 2006/07, 2008/09 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým, VB = východoberlínský pohár)

Umístění v jednotlivých sezonách

SC Union 06 Oberschöneweide (1906 – 1945) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1935: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1936–1939: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1939–1940: Gauliga Berlin-Brandenburg – sk. B
 1940–1942: Gauliga Berlin-Brandenburg

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1939/40: Union (vítěz sk. B) ve finále vyhrál nad Blau-Weiß 90 (vítěz sk. A) celkovým poměrem 4:2 (1. zápas – 1:2, 2. zápas – 3:0).

SG Union 06 Oberschöneweide (1945 – 1950) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1945–1946: Berliner Stadtliga – sk. C
 1947–1950: Berliner Stadtliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

TSC Berlin (1950 – 1966) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1950–1953: DDR-Oberliga
 1953–1955: DDR-Liga – sk. 1
 1956–1957: II. DDR-Liga Nord
 1958–1960: II. DDR-Liga – sk. 2
 1961–1962: II. DDR-Liga – sk. 1
 1962–1966: DDR-Liga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

1. FC Union Berlín (1966 – ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1966–1969: DDR-Oberliga
 1969–1970: DDR-Liga Nord
 1970–1973: DDR-Oberliga
 1973–1976: DDR-Liga – sk. B
 1976–1980: DDR-Oberliga
 1980–1982: DDR-Liga – sk. B
 1982–1984: DDR-Oberliga
 1984–1985: DDR-Liga – sk. A
 1985–1989: DDR-Oberliga
 1989–1990: DDR-Liga – sk. A
 1990–1991: NOFV-Liga – sk. A
 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Mitte
 1994–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2001: Fußball-Regionalliga Nord
 2001–2004: 2. Fußball-Bundesliga
 2004–2005: Fußball-Regionalliga Nord
 2005–2006: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2006–2008: Fußball-Regionalliga Nord
 2008–2009: 3. Fußball-Liga
 2009–2019: 2. Fußball-Bundesliga
 2019– : Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

1. FC Union Berlín II 
1. FC Union Berlín II, dříve znám také pod názvem 1. FC Union Berlín Amateure, byl rezervním týmem Unionu Berlin. Zrušen byl po ukončení sezóny 2014/15. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2013/14, kdy se v Regionallize (4. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2008–2010: Berlin-Liga
 2010–2012: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2012–2015: Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Oficiální klubové stránky 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1966
Sportovní kluby v Berlíně
Fotbal v Berlíně